Оливковая ветвь может означать:
  — ветвь оливкового дерева, традиционный символ мира.
 «Оливковая ветвь» — роман Аркадия Первенцева (1966).
 «Оливковая ветвь» () — турецкий сериал.
 «Оливковая ветвь» — военная операция Турции на севере Сирии (2018).